Bakom kulisserna kan syfta på:

Bakom kulisserna (film, 1916) – en film från 1916 av Charlie Chaplin, originaltitel Behind the Screen
Bakom kulisserna (film, 1995) – en brittisk film från 1995 i regie av Kenneth Branagh, originaltitel In the Bleak Midwinter
Bakom kulisserna (album av Björn Afzelius) – ett musikalbum från 1979 av Björn Afzelius
Bakom kulisserna (album av Organism 12) – ett musikalbum från 2001 av Organism 12